Відомі носії
 Зайцев Юрій Дмитрович ( 1941) — український історик, кандидат історичних наук (1989).
 Зайцев Юрій Олександрович — полковник Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Зайцев Юрій Костянтинович ( 1951) — радянський важкоатлет, олімпійський чемпіон (1976).
 Зайцев Юрій Федорович  ( 1955) — радянський та російський режисер театру і телебачення.

Див. також 
 Зайцев

Російські прізвища